

Patronyme 

 Johann Friedrich Schweitzer (1630-1709), médecin et alchimiste néerlandais d'origine allemande, médecin des États généraux et du prince d'Orange ;
 Jean-Adrien Helvétius (v. 1661-1727), son fils, alchimiste et médecin d'origine néerlandaise ;
 Jean-Claude-Adrien Helvétius (1685-1755), son fils, médecin français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), son fils, philosophe français ;
 Anne-Catherine de Ligniville Helvétius (1720-1800), son épouse, salonnière française.

Toponyme 

 Rue Helvétius (1792-1814), ancienne voie de Paris.